

Codici 
 KOB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koutaba (Camerun)

Animali 
 Kob (Kobus kob), antilope africana.